Kőszegi ist der Familienname folgender Personen:

 Dezső Kőszegi (1888–1961), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 György Kőszegi (1950–2001), ungarischer Gewichtheber 
 Imre Kőszegi (* 1944), ungarischer Schlagzeuger

Siehe auch:
 Günser Gebirge (Kőszegi-hegység), Gebirge
 Sabine Theresia Köszegi (* 1970), österreichische Arbeitswissenschaftlerin
 Kőszeg (Begriffsklärung)